Marco Pewal, avstrijski hokejist, * 17. september 1978, Beljak, Avstrija.

Marco Pewal je avstrijski hokejist, ki igra na položaju napadalca. 

Pewal je svoj debi v Avstrijski hokejski ligi doživel že v sezoni 1997/98, ko je bil star komaj 16 let. Takrat je zastopal barve kluba VSV EC. V sezoni 1999/00 je igral tudi za moštvo Team Telekom Austria v Narodni ligi. 

Leta 2000 se je preselil v Zell am See, kjer je igral dve leti v klubu EK Zell am See. Vmes je 28 tekem odigral tudi za drugoligaša DEK Schellander Klagenfurt. Leta 2002 se je preselil nazaj k Beljaku, koder je ostal do leta 2005, ko je podpisal pogodbo z moštvom EC Red Bull Salzburg. Z njim je dvakrat osvojil Avstrijsko hokejsko ligo. 

Pewal je leta 1997 zaigral za državno reprezentanco v mladinski kategoriji na Svetovnem prvenstvu. Po tem je sledil 9-letni mrk, saj je naslednjič zaigral za katerokoli državno selekcijo šele leta 2006. Odtlej je bil reden reprezentant, igral je na treh Svetovnih prvenstvih in enem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju leta 2009.

Pregled kariere
Posodobljeno: 22. februar 2009

|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 97/98
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 16
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 15
| 1
| 3
| 4
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Team Telekom Austria
| Narodna liga
| 99/00
|
| 6
| 5
| 6
| 11
| 
| 25
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Interliga
| 99/00
|
| 30
| 0
| 2
| 2
| -3 
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 11
| 5
| 2
| 7
| -4
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| DEK Klagenfurt
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 28
| 13
| 7
| 20
| -19 
| 52
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EK Zell am See
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 27
| 8
| 11
| 19
| -1
| 61
|
| 5 
| 1 
| 2 
| 3 
| +1 
| 4
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 52
| 9
| 20
| 29
| +15
| 30
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 55
| 22
| 21
| 43
| +16
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 46
| 11
| 20
| 31
| -14
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 47
| 17
| 32
| 49
| +22
| 60
|
| 11
| 3
| 10 
| 13 
| +1 
| 14
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| -1
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 54
| 22
| 28
| 50
| +9
| 54
|
| 8
| 2
| 11
| 13
| +9
| 22
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 07
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 10
| 2
| 10
| 12
| +7
| 2
|
| 15 
| 5 
| 5 
| 10 
| +6
| 49 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
|
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |417
| bgcolor="#7FFF00" |117
| bgcolor="#7FFF00" |167
| bgcolor="#7FFF00" |284
| bgcolor="#7FFF00" |+29
| bgcolor="#7FFF00" |370
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |28
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |+17
| bgcolor="#7FFF00" |89
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Team Telekom Austria
Hokejisti EK Zell am See
Hokejisti DEK Klagenfurt
Hokejisti EC Red Bull Salzburg